Kołosowka, Kołosiwka – nazwa toponimów w Rosji i  na Ukrainie

Rosja 
:
 Kołosowka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kaliningradzkim
 Kołosowka – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Kołosowka – wieś w rejonie jeleckim obwodu lipieckiego
 Kołosowka – wieś w rejonie izmałkowskim obwodu lipieckiego
 Kołosowka – wieś w obwodzie omskim
 Kołosowka – wieś w obwodzie pskowskim
 Kołosowka – wieś w obwodzie smoleńskim
 Kołosowka – wieś w Tatarstanie

Ukraina 
:
 Kołosiwka – wieś w obwodzie chmielnickim
 Kołosiwka – wieś w obwodzie mikołajowskim
 Kołosiwka – wieś w obwodzie połtawskim
 Kołosiwka – wieś w rejonie korosteńskim obwodu żytomierskiego (norodycka rada wiejska)
 Kołosiwka – wieś w rejonie korosteńskim obwodu żytomierskiego (owrucka rada miejska)
 Kołosiwka – wieś w obwodzie winnickim

Zobacz także 
 Kołosowszczyzna
 Kołosowo

Przypisy 

Strony ujednoznaczniające